Хучике де Ферер има више значења:

 Општина Хучике де Ферер (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хучике де Ферер (Хучике де Ферер, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику